Andreßen ist der Familienname folgender Personen:

 Rüdiger Andreßen (* 1936), deutscher Diplomvolkswirt, Betriebswirt (FH) und Hochschullehrer
 Wolfgang Andreßen (* 1950), deutscher Fußballspieler